Дояйо (также доваяйо, намши; ) — адамава-убангийский народ, населяющий северные районы Камеруна (департаменты Бенуэ и Фаро Северного региона). Помимо этнонима «дояйо» этот народ известен также под пейоративным названием «намши».

По оценкам, опубликованным на сайте организации , численность народа дояйо составляет около .

Народ дояйо говорит на языке дояйо адамава-убангийской семьи нигеро-конголезской макросемьи (другое распространённое название — «намчи», или «намши»). Также язык дояйо, или намчи, известен под названиями «доайо», «доньянйо», «доньяйо», «доохьяайо», «дооваайо», «доояангйо», «доояайо», «доояйо», «доваяйо», «довайо», «дояайо», «дояю», «номаи», «тунга», «тунгбо», «тууно», «намчи», «намши». В дояйо выделяются диалекты марке, теере (поли) и севе (севе иногда рассматривается как отдельный язык). В классификациях языков адамава, представленных в справочнике языков мира Ethnologue и в «Большой российской энциклопедии», язык дояйо вместе с языками объединения вере-гимме (гимме, гимниме, кома и мом джанго) включается в состав кластера вере-дояйо подгруппы воко-дояйо группы дуру ветви леко-нимбари. Письменность основана на базе латинского алфавита. Численность говорящих на языке дояйо, согласно данным, опубликованным в справочнике Ethnologue, составляет около 18 000 человек (1985). Помимо родного языка небольшая часть представителей народа дояйо также владеет языком фула (в варианте адамава фульфульде) и французским языком.

Среди представителей народа дояйо есть как приверженцы традиционных верований (69 %), так и христиане (26 %), имеется также небольшая группа мусульман (5 %).

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Адамава-убангийские народы
Народы Камеруна